The Studio peut faire référence à :
 The Studio, un magazine britannique du 
 , une chaîne de télévision